Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

402e régiment d'artillerie
402e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires